

Населені пункти та їхні частини
 Вікторин — село в гміні Ваґанець Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вікторин — село в гміні Затори Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Вікторин — село в гміні Цьмелюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Вікторин — частина міста Люблін в Люблінському воєводстві
 Вікторин — частина міста Кутно в Кутновському повіті Лодзинського воєводства
 Вікторин — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві

Примітки